Jméno Hrabiše I. označuje vícero osob:

 Hrabiše I. Hrabišic († po 1110) – rádce knížete Bořivoje II., správce Pražského hradu
 Hrabiše I. ze Švábenic († 1296) – syn Idíka I. ze Švábenic
Hrabiše I. z Paběnic (1289–1318) – jeden z předků Voračických z Paběnic